Hafenpolizei ist

 die aufgabenbezogene Bezeichnung verschiedener Dienststellen der Wasserschutz- bzw. Schifffahrtspolizei
 Hafenpolizei (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie